Stati Uniti d'America
Freeburg – villaggio della Contea di St. Clair, Illinois
Freeburg – villaggio della Contea di Osage, Missouri
Freeburg – borough della Contea di Snyder, Pennsylvania